

Persone 
 Carlo Salemme (1902-1992) – calciatore italiano
 Erasmo Salemme (1946) – allenatore di pallavolo e pallavolista italiano
 Frank Salemme (1933-2022) – mafioso statunitense
 Vincenzo Salemme (1957) – attore, commediografo, regista teatrale, regista, sceneggiatore e doppiatore italiano

Altro 
 Famiglia Salemme Show – programma televisivo del 2006 di Rai 1 condotto da Vincenzo Salemme